Hans Weber (1839-1918) - avvocato, giudice e politico svizzero
Hans Weber (1908-1981) - politico svizzero
Hans Weber (1930-2020) - produttore discografico statunitense
Hans Weber (1934-1965) - calciatore svizzero